

Pessoas
Clint Mathis
Johnny Mathis
James C. Mathis III
Robert Mathis

Localidades
Mathis (Texas)

Desambiguação